Sho-Air TWENTY20 er et professionelt landevejscykelhold for kvinder, der er baseret i USA. Holdets mest kendte ryttere har været den olympiske mester i enkeltstart, Kristin Armstrong og Giro Rosa 2013-vinderen Mara Abbott.

Holdet

2018

Sejre

Referencer 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra USA